Gotfred Rode henviser til:
 
 Gotfred Rode (litteraturhistoriker) (1830-1878) – dansk litteraturhistoriker
 Gotfred Rode (maler) (1862-1937) – dansk maler